

Astronomia 
 M34  – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Beretta M34  – pistola della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta
 M34 - linea della Metropolitana di Istanbul in progetto